XVIII Чемпионат России по футзалу (AMF). Золотые медали впервые выиграли представители Великого Новгорода — команда «Волхов» (играющий тренер — Евгений Жаров).

Результаты игр

Предварительный раунд

Финальный раунд

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101003095228/http://futsal-ffr.ru/main/336-xviii-chempionat-rossii-po-futzalu-superliga.html
 https://www.championat.com/other/news-482640-itogi-18-go-chempionata-rossii-po-futzalu.html
Чемпионаты России по футболу в залах